Текарио има више значења:

 Текарио (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Текарио (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику